Змагання з фехтування на рапірах в командні першості серед чоловіків на чемпіонаті світу з фехтування пройшли 18–19 липня 2015 року.

Медалісти

Змагання

Фінали

Верхня половина

Нижня половина

Поєдинки за місця

5–8 місця

9–16 місця

13–16 місця

Фінальне місце

Посилання 
 Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2015